Томас Гарднер:
 Гарднер, Томас (род. 1985) — американский баскетболист.
 Гарднер, Томас (1592—1674) — американский плантатор и колонист.
 Гарднер, Томас (1724—1775) — американский военный и политик.
 Гарднер, Томас (1923—2016) — английский футболист.
 Гарднер, Томми (1910—1970) — английский футболист.